Zeebrasem is de naam van een groep vissen. Zie:
 Zeebrasems (familie)
 Pagellus (geslacht)

Soorten zijn onder meer:
 Rode zeebrasem (Pagellus bogaraveo)
 Pagellus centrodontus
 Gewone zeebrasem (Pagellus erythrinus)
 Goudbrasem